Алексей Петровский:
 Петровский, Алексей Алексеевич (1873—1942) — советский учёный в области радиотехники и электротехники.
 Петровский, Алексей Николаевич (1889—1938) — председатель Исполкома Ленсовета, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 Петровский, Алексей Сергеевич (1881—1958) — переводчик, музеевед, коллекционер.